Ben Cottreau (né le  à Toronto, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2001, il commence sa carrière avec les Waxers de Markham dans l'OPJHL. Il passe professionnel avec les River Rats d'Albany dans la Ligue américaine de hockey en 2007.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 || Waxers de Markham ||  ||48 ||19 ||17 ||36 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Waxers de Markham || OPJHL ||37 ||28 ||18 ||46 ||40 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2003-2004 || Waxers de Markham || OPJHL ||43 ||43 ||52 ||95 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Mercyhurst College || NCAA ||35 ||17 ||17 ||34 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Mercyhurst College || NCAA ||35 ||17 ||34 ||51 ||86 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Mercyhurst College || NCAA ||28 ||14 ||21 ||35 ||70 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2007-2008 || Mercyhurst College || NCAA ||34 ||13 ||23 ||36 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || River Rats d'Albany || LAH ||9 ||3 ||2 ||5 ||4 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2008-2009 || EV Landshut || 2. Bundesliga ||48 ||25 ||34 ||59 ||54 ||6 ||1 ||2 ||3 ||4
|-
|2009-2010 || Scorpions de Hanovre || DEL ||43 ||15 ||15 ||30 ||12 ||11 ||3 ||5 ||8 ||8

Notes et références 

Naissance en avril 1985
Naissance à Toronto
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Lakers de Mercyhurst
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur du EV Landshut
Joueur des Hannover Scorpions
Attaquant de hockey sur glace